Бельчик:

 Бельчик, Яцек (род. 1953) — польский шахматист.
 Бельчик (река) — река в Пермском крае.